Bujoreni, comune del distretto di Teleorman
Bujoreni, comune del distretto di Vâlcea